

Patronyme
 Herman Meganck, (1792-1853), était un prêtre jésuite belge.
 Marc Meganck, (1975- ), est un historien et écrivain belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme